-{Gentianales}- je red cvetajućih biljki, koji je uvršten u asteridnu kladu eudikotiledona. Ovaj red se sastoji od više od 16.000 vrsta u oko 1.138 rodova grupisanih u 5 familija. Više od 80% vrsta ovog reda pripadaju familiji -{Rubiaceae}-.

Taksonomija 

U Dalgrenovom klasifikacionom sistemu -{Gentiales}- su bile u nadredu -{Gentianiflorae}- (koji se takođe naziva -{Gentiananae}-). Sledeće familije su uvrštene prema -{APG III}- sistemu:
 Familija -{Apocynaceae}- (424 roda)
 Familija -{Gelsemiaceae}- (2 roda)
 Familija -{Gentianaceae}- (87 rodova)
 Familija -{Loganiaceae}- (13 rodova)
 Familija -{Rubiaceae}- (611 rodova)

Rodovi 

 -{Adenium Roem. & Schult.}-
 -{Aidia Lour.}-
 -{Allamanda L.}-
 -{Allotoonia J.F. Morales & J.K. Williams}-
 -{Alstonia R. Br.}-
 -{Alyxia Banks ex R. Br.}-
 -{Amsonia Walter}-
 -{Anechites Griseb.}-
 -{Angadenia Miers}-
 -{Antirhea Comm. ex Juss.}-
 -{Apocynum L.}-
 -{Araujia Brot.}-
 -{Arcytophyllum Roem. & Schult.}-
 -{Asclepias L.}-
 -{Asperula L.}-
 -{Bartonia Muhl. ex Willd.}-
 -{Bikkia Reinw.}-
 -{Bobea Gaudich.}-
 -{Bouvardia Salisb.}-
 -{Brachystelma R. Br.}-
 -{Breonia A. Rich.}-
 -{Calotropis R. Br.}-
 -{Calycophyllum DC.}-
 -{Canthium Lam.}-
 -{Caralluma R. Br.}-
 -{Carapichea Aubl.}-
 -{Carissa L.}-
 -{Casasia A. Rich.}-
 -{Catesbaea L.}-
 -{Catharanthus G. Don}-
 -{Centaurium Hill}-
 -{Cephalanthus L.}-
 -{Cerbera L.}-
 -{Ceropegia L.}-
 -{Chiococca P. Browne}-
 -{Chione DC.}-
 -{Cicendia Adans.}-
 -{Cinchona L.}-
 -{Coccocypselum P. Browne}-
 -{Coffea L.}-
 -{Colleteria David W. Taylor}-
 -{Comastoma Toyok.}-
 -{Coprosma J.R. Forst. & G. Forst.}-
 -{Crucianella L.}-
 -{Cruciata Mill.}-
 -{Crusea Cham. & Schltdl.}-
 -{Cryptostegia R. Br.}-
 -{Cycladenia Benth.}-
 -{Cynanchum L.}-
 -{Damnacanthus C.F. Gaertn.}-
 -{Dentella J.R. Forst. & G. Forst.}-
 -{Diodella Small}-
 -{Diodia L.}-
 -{Dischidia R. Br.}-
 -{Dolichopentas Kårehed & B. Bremer}-
 -{Dyera Hook. f.}-
 -{Echites P. Br.}-
 -{Edithcolea N.E. Br.}-
 -{Enicostema Blume}-
 -{Erithalis P. Browne}-
 -{Ernodea Sw.}-
 -{Eustoma Salisb.}-
 -{Exostema (Pers.) Humb. & Bonpl.}-
 -{Fagraea Thunb.}-
 -{Faramea Aubl.}-
 -{Fernaldia Woodson}-
 -{Forsteronia G. Mey.}-
 -{Frasera Walter}-
 -{Funastrum E. Fourn.}-
 -{Funtumia Stapf}-
 -{Galium L.}-
 -{Gardenia Ellis}-
 -{Gelsemium Juss.}-
 -{Geniostoma J.R. Forst. & G. Forst.}-
 -{Genipa L.}-
 -{Gentiana L.}-
 -{Gentianella Moench}-
 -{Gentianopsis Ma}-
 -{Geophila D. Don}-
 -{Gomphocarpus R. Br.}-
 -{Gonolobus Michx.}-
 -{Gonzalagunia Ruiz & Pav.}-
 -{Guettarda L.}-
 -{Gymnema R. Br.}-
 -{Halenia Borkh.}-
 -{Hamelia Jacq.}-
 -{Hancornia B.A. Gomes}-
 -{Haplophyton A. DC.}-
 -{Hedyotis L.}-
 -{Hillia Jacq.}-
 -{Holarrhena R. Br.}-
 -{Hoodia Sweet}-
 -{Houstonia L.}-
 -{Hoya R. Br.}-
 -{Hydnophytum Jack.}-
 -{Hydrophylax L. f.}-
 -{Ixora L.}-
 -{Kadua Cham. & Schltdl.}-
 -{Kelloggia Torr. ex Benth.}-
 -{Kopsia Blume}-
 -{Labordia Gaudich.}-
 -{Landolphia P. Beauv.}-
 -{Larryleachia Plowes}-
 -{Lasianthus Jack}-
 -{Lavrania Plowes}-
 -{Lepinia Decne.}-
 -{Lisianthius P. Browne}-
 -{Lomatogonium A. Braun}-
 -{Luculia Sweet}-
 -{Lucya DC.}-
 -{Machaonia Humb. & Bonpl.}-
 -{Macroscepis Kunth}-
 -{Mandevilla Lindl.}-
 -{Margaritopsis C. Wright}-
 -{Marsdenia R. Br.}-
 -{Matelea Aubl.}-
 -{Metalepis Griseb.}-
 -{Metaplexis R. Br.}-
 -{Metastelma R. Br.}-
 -{Mitchella L.}-
 -{Mitracarpus Zucc.}-
 -{Mitreola L.}-
 -{Morinda L.}-
 -{Morrenia Lindl.}-
 -{Mussaenda L.}-
 -{Neanotis W.H. Lewis}-
 -{Neolamarckia Bosser}-
 -{Neonauclea Merr.}-
 -{Nerium L.}-
 -{Nertera Banks & Sol. ex Gaertn.}-
 -{Neuburgia Blume}-
 -{Notopleura (Benth. & Hook. f.) Bremek.}-
 -{Obolaria L.}-
 -{Ochrosia Juss.}-
 -{Oldenlandia L.}-
 -{Oldenlandiopsis Terrell & W.H. Lewis}-
 -{Orbea (L.) Haw.}-
 -{Orthosia Decne.}-
 -{Oxypetalum R. Br.}-
 -{Pachypodium Lindl.}-
 -{Paederia L.}-
 -{Palicourea Aubl.}-
 -{Pentalinon Voigt}-
 -{Pentanisia Harv.}-
 -{Pentas Benth.}-
 -{Pentodon Hochst.}-
 -{Pergularia L.}-
 -{Periploca L.}-
 -{Pherotrichis Decne.}-
 -{Phialanthus Griseb.}-
 -{Pinckneya Michx.}-
 -{Pinochia M.E. Endress & B.F. Hansen}-
 -{Plocama Ait.}-
 -{Plumeria L.}-
 -{Polystemma Decne.}-
 -{Posoqueria Aubl.}-
 -{Prepusa Mart.}-
 -{Prestonia R. Br.}-
 -{Psychotria L.}-
 -{Psydrax Gaertn.}-
 -{Pteralyxia K. Schum.}-
 -{Randia L.}-
 -{Rauvolfia L.}-
 -{Rhabdadenia Müll. Arg.}-
 -{Richardia L.}-
 -{Riocreuxia Decne.}-
 -{Rondeletia L.}-
 -{Rosenbergiodendron Fagerl.}-
 -{Rubia L.}-
 -{Saba (Pichon) Pichon}-
 -{Sabatia Adans.}-
 -{Sabicea Aubl.}-
 -{Sarcopygme Setch. & Christoph.}-
 -{Schenkia Griseb.}-
 -{Schradera Vahl}-
 -{Schultesia Mart.}-
 -{Scolosanthus Vahl}-
 -{Scyphiphora C.F. Gaertn.}-
 -{Serissa Comm. ex Juss.}-
 -{Seutera Rchb.}-
 -{Sherardia L.}-
 -{Spermacoce L.}-
 -{Spigelia L.}-
 -{Stapelia L.}-
 -{Stenaria Raf. ex Steud.}-
 -{Stenostomum C.F. Gaertn.}-
 -{Strophanthus DC.}-
 -{Strumpfia Jacq.}-
 -{Strychnos L.}-
 -{Swertia L.}-
 -{Tabernaemontana L.}-
 -{Tarenna Gaertn.}-
 -{Telosma Coville}-
 -{Thevetia Adans.}-
 -{Thyrsanthella Pichon}-
 -{Timonius DC.}-
 -{Trachelospermum Lem.}-
 -{Tylophora R. Br.}-
 -{Uncaria Schreb.}-
 -{Valantia L.}-
 -{Vallesia Ruiz & Pav.}-
 -{Vangueria Comm. ex Juss.}-
 -{Vinca L.}-
 -{Vincetoxicum Wolf}-
 -{Voyria Aubl.}-
 -{Wittmackanthus Kuntze}-
 -{Zeltnera G. Mans.}-

Vrste 

 -{Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.}-
 -{Aidia cochinchinensis Lour.}-
 -{Allamanda blanchetii A. DC.}-
 -{Allamanda cathartica L.}-
 -{Allamanda schottii Pohl}-
 -{Allotoonia agglutinata (Jacq.) J.F. Morales & J.K. Williams}-
 -{Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don}-
 -{Alstonia scholaris (L.) R. Br.}-
 -{Alyxia stellata (J.R. Forst. & G. Forst.) Roem. & Schult.}-
 -{Amsonia ciliata Walter}-
 -{Amsonia fugatei S.P. McLaughlin}-
 -{Amsonia grandiflora Alexander}-
 -{Amsonia hubrichtii Woodson}-
 -{Amsonia illustris Woodson}-
 -{Amsonia jonesii Woodson}-
 -{Amsonia kearneyana Woodson}-
 -{Amsonia longiflora Torr.}-
 -{Amsonia ludoviciana Vail}-
 -{Amsonia palmeri A. Gray}-
 -{Amsonia peeblesii Woodson}-
 -{Amsonia repens Shinners}-
 -{Amsonia rigida Shuttlw. ex Small}-
 -{Amsonia tabernaemontana Walter}-
 -{Amsonia tharpii Woodson}-
 -{Amsonia tomentosa Torr. & Frém.}-
 -{Anechites nerium (Aubl.) Urb.}-
 -{Angadenia berteroi (A. DC.) Miers}-
 -{Antirhea borbonica J.F. Gmel.}-
 -{Apocynum androsaemifolium L.}-
 -{Apocynum cannabinum L.}-
 -{Apocynum X floribundum Greene (pro. sp.)}-
 -{Araujia sericifera Brot.}-
 -{Arcytophyllum fasciculatum (A. Gray) Terrell & H. Rob.}-
 -{Asclepias albicans S. Watson}-
 -{Asclepias amplexicaulis Sm.}-
 -{Asclepias arenaria Torr.}-
 -{Asclepias asperula (Decne.) Woodson}-
 -{Asclepias brachystephana Engelm. ex Torr.}-
 -{Asclepias californica Greene}-
 -{Asclepias cinerea Walter}-
 -{Asclepias connivens Baldw.}-
 -{Asclepias cordifolia (Benth.) Jeps.}-
 -{Asclepias cryptoceras S. Watson}-
 -{Asclepias curassavica L.}-
 -{Asclepias curtissii A. Gray}-
 -{Asclepias cutleri Woodson}-
 -{Asclepias eastwoodiana Barneby}-
 -{Asclepias elata Benth.}-
 -{Asclepias emoryi (Greene) Vail}-
 -{Asclepias engelmanniana Woodson}-
 -{Asclepias eriocarpa Benth.}-
 -{Asclepias erosa Torr.}-
 -{Asclepias exaltata L.}-
 -{Asclepias fascicularis Decne.}-
 -{Asclepias feayi Chapm. ex A. Gray}-
 -{Asclepias glaucescens Kunth}-
 -{Asclepias hallii A. Gray}-
 -{Asclepias hirtella (Pennell) Woodson}-
 -{Asclepias humistrata Walter}-
 -{Asclepias hypoleuca (A. Gray) Woodson}-
 -{Asclepias incarnata L.}-
 -{Asclepias involucrata Engelm. ex Torr.}-
 -{Asclepias labriformis M.E. Jones}-
 -{Asclepias lanceolata Walter}-
 -{Asclepias lanuginosa Nutt.}-
 -{Asclepias latifolia (Torr.) Raf.}-
 -{Asclepias lemmonii A. Gray}-
 -{Asclepias linaria Cav.}-
 -{Asclepias linearis Scheele}-
 -{Asclepias longifolia Michx.}-
 -{Asclepias macrosperma Eastw.}-
 -{Asclepias macrotis Torr.}-
 -{Asclepias meadii Torr. ex A. Gray}-
 -{Asclepias michauxii Decne.}-
 -{Asclepias nivea L.}-
 -{Asclepias nummularia Torr.}-
 -{Asclepias nyctaginifolia A. Gray}-
 -{Asclepias obovata Elliott}-
 -{Asclepias oenotheroides Schltdl. & Cham.}-
 -{Asclepias ovalifolia Decne.}-
 -{Asclepias pedicellata Walter}-
 -{Asclepias perennis Walter}-
 -{Asclepias prostrata W.H. Blackw.}-
 -{Asclepias pumila (A. Gray) Vail}-
 -{Asclepias purpurascens L.}-
 -{Asclepias quadrifolia Jacq.}-
 -{Asclepias quinquedentata A. Gray}-
 -{Asclepias rubra L.}-
 -{Asclepias rusbyi (Vail) Woodson}-
 -{Asclepias ruthiae Maguire}-
 -{Asclepias sanjuanensis K.D. Heil, J.M. Porter & S.L. Welsh}-
 -{Asclepias scaposa Vail}-
 -{Asclepias solanoana Woodson}-
 -{Asclepias speciosa Torr.}-
 -{Asclepias sperryi Woodson}-
 -{Asclepias stenophylla A. Gray}-
 -{Asclepias subulata Decne.}-
 -{Asclepias subverticillata (A. Gray) Vail}-
 -{Asclepias sullivantii Engelm. ex A. Gray}-
 -{Asclepias syriaca L.}-
 -{Asclepias texana A. Heller}-
 -{Asclepias tomentosa Elliott}-
 -{Asclepias tuberosa L.}-
 -{Asclepias uncialis Greene}-
 -{Asclepias variegata L.}-
 -{Asclepias verticillata L.}-
 -{Asclepias vestita Hook. & Arn.}-
 -{Asclepias viridiflora Raf.}-
 -{Asclepias viridis Walter}-
 -{Asclepias viridula Chapm.}-
 -{Asclepias welshii N.H. Holmgren & P.K. Holmgren}-
 -{Asperula arvensis L.}-
 -{Asperula orientalis Boiss. & Hohen.}-
 -{Asperula purpurea (L.) Ehrend.}-
 -{Bartonia paniculata (Michx.) Muhl.}-
 -{Bartonia texana Correll}-
 -{Bartonia verna (Michx.) Raf. ex Barton}-
 -{Bartonia virginica (L.) Britton, Sterns & Poggenb.}-
 -{Bikkia tetrandra (L. f.) A. Rich.}-
 -{Bobea brevipes A. Gray}-
 -{Bobea elatior Gaudich.}-
 -{Bobea sandwicensis (A. Gray) Hillebr.}-
 -{Bobea timonioides (Hook. f.) Hillebr.}-
 -{Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl.}-
 -{Brachystelma gymnopodum (Schltr.) Bruyns}-
 -{Brachystelma mafekingense N.E. Br.}-
 -{Calotropis gigantea (L.) W.T. Aiton}-
 -{Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton}-
 -{Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC.}-
 -{Caralluma acutangula (Decne.) N.E. Br.}-
 -{Caralluma frerei G.D. Rowley}-
 -{Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson}-
 -{Carissa carandas L.}-
 -{Carissa edulis (Forssk.) Vahl}-
 -{Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC.}-
 -{Casasia clusiifolia (Jacq.) Urb.}-
 -{Catesbaea melanocarpa Krug & Urb.}-
 -{Catesbaea parviflora Sw.}-
 -{Catharanthus roseus (L.) G. Don}-
 -{Centaurium blumbergianum B.L. Turner}-
 -{Centaurium erythraea Rafn}-
 -{Centaurium littorale (Turner) Gilmour}-
 -{Centaurium pulchellum (Sw.) Hayek ex Hand.-Mazz., Stadlm., Janch. & Faltis}-
 -{Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch}-
 -{Centaurium texense (Griseb.) Fernald}-
 -{Cephalanthus occidentalis L.}-
 -{Cephalanthus salicifolius Humb. & Bonpl.}-
 -{Cerbera manghas L.}-
 -{Cerbera odollam Gaertn.}-
 -{Ceropegia abyssinica Decne.}-
 -{Ceropegia achtenii De Wild.}-
 -{Ceropegia affinis Vatke}-
 -{Ceropegia africana R. Br.}-
 -{Ceropegia albisepta Jum. & H. Perrier}-
 -{Ceropegia ampliata E. Mey.}-
 -{Ceropegia anceps S. Moore}-
 -{Ceropegia antennifera Schltr.}-
 -{Ceropegia arabica H. Huber}-
 -{Ceropegia arenaria R.A. Dyer}-
 -{Ceropegia aristolochioides Decne.}-
 -{Ceropegia armandii Rauh}-
 -{Ceropegia arnottiana Wight}-
 -{Ceropegia attenuata Hook.}-
 -{Ceropegia ballyana Bullock}-
 -{Ceropegia batesii S. Moore}-
 -{Ceropegia beddomei Hook. f.}-
 -{Ceropegia bhutanica Hara}-
 -{Ceropegia bonafouxii K. Schum.}-
 -{Ceropegia borneensis Merr.}-
 -{Ceropegia bosseri Rauh & Buchloh}-
 -{Ceropegia bowkeri Harvey}-
 -{Ceropegia bulbosa Roxb.}-
 -{Ceropegia campanulata G. Don}-
 -{Ceropegia cancellata Rchb.}-
 -{Ceropegia candelabrum L.}-
 -{Ceropegia carnosa E. Mey.}-
 -{Ceropegia cataphyllaris Bullock}-
 -{Ceropegia christenseniana Hand.-Mazz.}-
 -{Ceropegia ciliata Wight}-
 -{Ceropegia cimiciodora Oberm.}-
 -{Ceropegia claviloba Werderm.}-
 -{Ceropegia conrathii Schltr.}-
 -{Ceropegia convolvuloides A. Rich.}-
 -{Ceropegia crassifolia Schltr.}-
 -{Ceropegia cufodontii Chiov.}-
 -{Ceropegia cumingiana Decne.}-
 -{Ceropegia cycniflora R.A. Dyer}-
 -{Ceropegia damannii Stopp}-
 -{Ceropegia decaisneana Wight}-
 -{Ceropegia decidua E.A. Bruce}-
 -{Ceropegia deightonii Hutch. & Dalziel}-
 -{Ceropegia denticulata K. Schum.}-
 -{Ceropegia dichotoma Haworth}-
 -{Ceropegia dimorpha Humbert}-
 -{Ceropegia dinteri Schltr.}-
 -{Ceropegia distincta N.E. Br.}-
 -{Ceropegia dolichophylla Schltr.}-
 -{Ceropegia dorjei C.E.C. Fisch.}-
 -{Ceropegia elegans Wall.}-
 -{Ceropegia ensifolia Bedd.}-
 -{Ceropegia evansii McCann}-
 -{Ceropegia exigua (H. Huber) M.G. Gilbert & P.T. Li}-
 -{Ceropegia fantastica Sedgw.}-
 -{Ceropegia filiformis (Burch.) Schltr.}-
 -{Ceropegia filipendula K. Schum.}-
 -{Ceropegia fimbriata E. Mey.}-
 -{Ceropegia fimbriifera Bedd.}-
 -{Ceropegia floribunda N.E. Br.}-
 -{Ceropegia foliosa Bruyns}-
 -{Ceropegia fortuita R.A. Dyer}-
 -{Ceropegia furcata Werderm.}-
 -{Ceropegia fusca Bolle}-
 -{Ceropegia fusiformis N.E. Br.}-
 -{Ceropegia galeata H. Huber}-
 -{Ceropegia gilgiana Werderm.}-
 -{Ceropegia haygarthii Schltr.}-
 -{Ceropegia hirsuta Wight & Arnott}-
 -{Ceropegia hofstaetteri Rauh}-
 -{Ceropegia hookeri C.B. Clarke ex Hook. f.}-
 -{Ceropegia humbertii H. Huber}-
 -{Ceropegia illegitima H. Huber}-
 -{Ceropegia imbricata E.A. Bruce & P.R.O. Bally}-
 -{Ceropegia inflata Hochst. ex Werderm.}-
 -{Ceropegia insignis R.A. Dyer}-
 -{Ceropegia jainii Ansari & B.G. Kulk.}-
 -{Ceropegia juncea Roxb.}-
 -{Ceropegia kachinensis Prain}-
 -{Ceropegia kundelunguensis Malaisse}-
 -{Ceropegia langkawiensis Rintz}-
 -{Ceropegia lawii Hook. f.}-
 -{Ceropegia ledermanii Schltr.}-
 -{Ceropegia leroyi Rauh & Marn.-Lap.}-
 -{Ceropegia lindenii Lavranos}-
 -{Ceropegia linearis E. Mey.}-
 -{Ceropegia linophylla H. Huber}-
 -{Ceropegia longifolia Wall.}-
 -{Ceropegia loranthiflora K. Schum.}-
 -{Ceropegia lucida Wall.}-
 -{Ceropegia lugardiae N.E. Br.}-
 -{Ceropegia macrantha Wight}-
 -{Ceropegia maculata Bedd.}-
 -{Ceropegia madagascariensis Decne.}-
 -{Ceropegia madens Werderm.}-
 -{Ceropegia mahabalei Hemadri & Ansari}-
 -{Ceropegia mairei (H. Lév.) H. Huber}-
 -{Ceropegia maiuscula H. Huber}-
 -{Ceropegia media (H. Huber) Ansari}-
 -{Ceropegia meleagris H. Huber}-
 -{Ceropegia mendesii Stopp}-
 -{Ceropegia metziana Miq.}-
 -{Ceropegia meyeri Decne.}-
 -{Ceropegia meyeri-johannis Engl.}-
 -{Ceropegia monticola W.W. Sm.}-
 -{Ceropegia muliensis W.W. Sm.}-
 -{Ceropegia multiflora Baker}-
 -{Ceropegia muzingana Malaisse}-
 -{Ceropegia nana Coll. & Hemsl.}-
 -{Ceropegia nigra N.E. Br.}-
 -{Ceropegia nilotica Kotschy}-
 -{Ceropegia noorjahaniae Ansari}-
 -{Ceropegia occidentalis R.A. Dyer}-
 -{Ceropegia occulta R.A. Dyer}-
 -{Ceropegia odorata Nimmo}-
 -{Ceropegia omissa H. Huber}-
 -{Ceropegia pachystelma Schltr.}-
 -{Ceropegia paohsingensis Tsiang & P.T. Li}-
 -{Ceropegia papillata N.E. Br.}-
 -{Ceropegia paricyma N.E. Br.}-
 -{Ceropegia petignatii Rauh}-
 -{Ceropegia peulhorum A. Chev.}-
 -{Ceropegia poluniniana Bruyns}-
 -{Ceropegia porphyrotricha W.W. Sm.}-
 -{Ceropegia praetermissa J. Raynal & A. Raynal}-
 -{Ceropegia pubescens Wall.}-
 -{Ceropegia purpurascens K. Schum.}-
 -{Ceropegia pusilla Wight & Arnott}-
 -{Ceropegia radicans Schltr.}-
 -{Ceropegia rendallii N.E. Br.}-
 -{Ceropegia rhychantha Schltr.}-
 -{Ceropegia ringens A. Rich.}-
 -{Ceropegia ringoetii De Wild.}-
 -{Ceropegia rudatisii Schltr.}-
 -{Ceropegia rupicola Deflers}-
 -{Ceropegia salicifolia H. Huber}-
 -{Ceropegia sandersonii Decne.}-
 -{Ceropegia sankuruensis Schltr.}-
 -{Ceropegia santapaui Wadhawa & Ansari}-
 -{Ceropegia saxatilis Jum. & H. Perrier}-
 -{Ceropegia scabra Jum. & H. Perrier}-
 -{Ceropegia schumanniana Swarupan. & Mangaly}-
 -{Ceropegia sepium Deflers}-
 -{Ceropegia simoneae Rauh}-
 -{Ceropegia sobolifera N.E. Br.}-
 -{Ceropegia somalensis Chiov.}-
 -{Ceropegia sootepensis Craib}-
 -{Ceropegia speciosa H. Huber}-
 -{Ceropegia spiralis Wight}-
 -{Ceropegia stapeliiformis Haworth}-
 -{Ceropegia stenantha K. Schum.}-
 -{Ceropegia stenoloba Hochst. ex Werderm.}-
 -{Ceropegia stentiae E.A. Bruce}-
 -{Ceropegia subaphylla K. Schum.}-
 -{Ceropegia swaziorum D.V. Field}-
 -{Ceropegia talbotii S. Moore}-
 -{Ceropegia taprobanica H. Huber}-
 -{Ceropegia teniana Hand.-Mazz.}-
 -{Ceropegia thwaitesii Hook.}-
 -{Ceropegia tihamana Chaudhary & Lavranos}-
 -{Ceropegia tomentosa Schltr.}-
 -{Ceropegia tourana A. Chev.}-
 -{Ceropegia trichantha Hemsl.}-
 -{Ceropegia turricula E.A. Bruce}-
 -{Ceropegia ugeni C.E.C. Fisch.}-
 -{Ceropegia umbraticola K. Schum.}-
 -{Ceropegia vanderystii De Wild.}-
 -{Ceropegia variegata Decne.}-
 -{Ceropegia vincifolia Hook.}-
 -{Ceropegia volubilis N.E. Br.}-
 -{Ceropegia wallichii Wight}-
 -{Ceropegia yorubana Schltr.}-
 -{Ceropegia zeyheri Schltr.}-
 -{Chiococca alba (L.) Hitchc.}-
 -{Chione venosa (Sw.) Urb.}-
 -{Cicendia quadrangularis (Lam.) Griseb.}-
 -{Cinchona calisaya Wedd.}-
 -{Cinchona officinalis L.}-
 -{Cinchona pubescens Vahl}-
 -{Coccocypselum herbaceum Aubl.}-
 -{Coffea arabica L.}-
 -{Coffea benghalensis B. Heyne ex Schult.}-
 -{Coffea canephora Pierre ex A. Froehner}-
 -{Coffea congensis A. Froehner}-
 -{Coffea liberica W. Bull ex Hiern.}-
 -{Coffea stenophylla G. Don}-
 -{Colleteria seminervis (Urb. & Ekman) David W. Taylor}-
 -{Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.}-
 -{Coprosma cymosa Hillebr.}-
 -{Coprosma elliptica W.R.B. Oliv.}-
 -{Coprosma ernodeoides A. Gray}-
 -{Coprosma foliosa A. Gray}-
 -{Coprosma kauensis (A. Gray) A. Heller}-
 -{Coprosma longifolia A. Gray}-
 -{Coprosma menziesii A. Gray}-
 -{Coprosma montana Hillebr.}-
 -{Coprosma ochracea W.R.B. Oliv.}-
 -{Coprosma pubens A. Gray}-
 -{Coprosma repens A. Rich.}-
 -{Coprosma rhynchocarpa A. Gray}-
 -{Coprosma ternata W.R.B. Oliv.}-
 -{Coprosma waimeae Wawra}-
 -{Coprosma X molokaiensis H. St. John (pro. sp.)}-
 -{Crucianella angustifolia L.}-
 -{Cruciata laevipes Opiz}-
 -{Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.}-
 -{Crusea diversifolia (Kunth) W.A. Anderson}-
 -{Cryptostegia grandiflora R. Br.}-
 -{Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne.}-
 -{Cycladenia humilis Benth.}-
 -{Cynanchum laeve (Michx.) Pers.}-
 -{Cynanchum ligulatum (Benth.) Woodson}-
 -{Cynanchum racemosum (Jacq.) Jacq.}-
 -{Damnacanthus indicus C.F. Gaertn.}-
 -{Dentella repens (L.) J.R. Forst. & G. Forst.}-
 -{Diodella apiculata (Willd. & Roem. & Schult.) Delprete}-
 -{Diodella radula (Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete}-
 -{Diodella sarmentosa (Sw.) Bacigalupo & E.L. Cabral}-
 -{Diodella teres (Walter) Small}-
 -{Diodia serrulata (P. Beauv.) G. Taylor}-
 -{Diodia virginiana L.}-
 -{Dischidia puberula Decne.}-
 -{Dolichopentas longiflora (Oliv.) Kårehed & B. Bremer}-
 -{Dyera costulata (Miq.) Hook. f.}-
 -{Echites umbellatus Jacq.}-
 -{Edithcolea grandis N.E. Br.}-
 -{Enicostema axillare (Lam.) A. Raynal}-
 -{Enicostema verticillatum (L.) Engl. ex Gilg}-
 -{Erithalis fruticosa L.}-
 -{Erithalis odorifera Jacq.}-
 -{Ernodea cokeri Britton ex Coker}-
 -{Ernodea littoralis Sw.}-
 -{Eustoma exaltatum (L.) Salisb. ex G. Don}-
 -{Exostema caribaeum (Jacq.) Roem. & Schult.}-
 -{Exostema ellipticum Griseb.}-
 -{Exostema sanctae-luciae (Kentish) Britton}-
 -{Fagraea berteroana A. Gray ex Benth.}-
 -{Faramea occidentalis (L.) A. Rich.}-
 -{Fernaldia pandurata (A. DC.) Woodson}-
 -{Frasera albicaulis Douglas ex Griseb.}-
 -{Frasera albomarginata S. Watson}-
 -{Frasera caroliniensis Walter}-
 -{Frasera coloradensis (C.M. Rogers) D.M. Post}-
 -{Frasera fastigiata (Pursh) A. Heller}-
 -{Frasera gypsicola (Barneby) D.M. Post}-
 -{Frasera montana Mulford}-
 -{Frasera neglecta H.M. Hall}-
 -{Frasera paniculata Torr.}-
 -{Frasera parryi Torr.}-
 -{Frasera puberulenta Davidson}-
 -{Frasera speciosa Douglas ex Griseb.}-
 -{Frasera tubulosa Coville}-
 -{Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.}-
 -{Funastrum crispum (Benth.) Schltr.}-
 -{Funastrum cynanchoides (Decne.) Schltr.}-
 -{Funastrum hartwegii (Vail) Schltr.}-
 -{Funastrum hirtellum (A. Gray) Schltr.}-
 -{Funastrum torreyi (A. Gray) Schltr.}-
 -{Funastrum utahense (Engelm.) Liede & Meve}-
 -{Funtumia africana (Benth.) Stapf}-
 -{Funtumia elastica (Preuss) Stapf}-
 -{Galium album Mill.}-
 -{Galium andrewsii A. Gray}-
 -{Galium angustifolium Nutt. ex Torr. & A. Gray}-
 -{Galium aparine L.}-
 -{Galium argense Dempster & Ehrend.}-
 -{Galium aristatum L.}-
 -{Galium arkansanum A. Gray}-
 -{Galium asprellum Michx.}-
 -{Galium bermudense L.}-
 -{Galium bifolium S. Watson}-
 -{Galium bolanderi A. Gray}-
 -{Galium boreale L.}-
 -{Galium buxifolium Greene}-
 -{Galium californicum Hook. & Arn.}-
 -{Galium catalinense A. Gray}-
 -{Galium circaezans Michx.}-
 -{Galium clementis Eastw.}-
 -{Galium cliftonsmithii (Dempster) Dempster & Stebbins}-
 -{Galium collomiae J.T. Howell}-
 -{Galium coloradoense W. Wight}-
 -{Galium concinnum Torr. & A. Gray}-
 -{Galium correllii Dempster}-
 -{Galium desereticum Dempster & Ehrend.}-
 -{Galium divaricatum Pourr. ex Lam.}-
 -{Galium emeryense Dempster & Ehrend.}-
 -{Galium fendleri A. Gray}-
 -{Galium glabrescens (Ehrend.) Dempster & Ehrend.}-
 -{Galium glaucum L.}-
 -{Galium grande McClatchie}-
 -{Galium grayanum Ehrend.}-
 -{Galium hallii Munz & I.M. Johnst.}-
 -{Galium hardhamae Dempster}-
 -{Galium hilendiae Dempster & Ehrend.}-
 -{Galium humifusum M. Bieb.}-
 -{Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb.}-
 -{Galium hypotrichium A. Gray}-
 -{Galium intermedium Schult.}-
 -{Galium jepsonii Hilend & J.T. Howell}-
 -{Galium johnstonii Dempster & Stebbins}-
 -{Galium kamtschaticum Steller ex Schult. & Schult. f.}-
 -{Galium labradoricum (Wiegand) Wiegand}-
 -{Galium lanceolatum Torr.}-
 -{Galium latifolium Michx.}-
 -{Galium magnifolium (Dempster) Dempster}-
 -{Galium matthewsii A. Gray}-
 -{Galium mexicanum Kunth}-
 -{Galium microphyllum A. Gray}-
 -{Galium mollugo L.}-
 -{Galium multiflorum Kellogg}-
 -{Galium munzii Hilend & J.T. Howell}-
 -{Galium murale (L.) All.}-
 -{Galium muricatum W. Wight}-
 -{Galium nuttallii A. Gray}-
 -{Galium obtusum Bigelow}-
 -{Galium odoratum (L.) Scop.}-
 -{Galium oreganum Britton}-
 -{Galium orizabense Hemsl.}-
 -{Galium palustre L.}-
 -{Galium parishii Hilend & J.T. Howell}-
 -{Galium parisiense L.}-
 -{Galium pilosum Aiton}-
 -{Galium porrigens Dempster}-
 -{Galium proliferum A. Gray}-
 -{Galium rubioides L.}-
 -{Galium saxatile L.}-
 -{Galium serpenticum Dempster}-
 -{Galium sparsiflorum W. Wight}-
 -{Galium stellatum Kellogg}-
 -{Galium sylvaticum L.}-
 -{Galium texense A. Gray}-
 -{Galium tinctorium L.}-
 -{Galium tricornutum Dandy}-
 -{Galium trifidum L.}-
 -{Galium triflorum Michx.}-
 -{Galium uliginosum L.}-
 -{Galium uncinulatum DC.}-
 -{Galium uniflorum Michx.}-
 -{Galium verrucosum Huds.}-
 -{Galium verum L.}-
 -{Galium virgatum Nutt.}-
 -{Galium watsonii (A. Gray) A. Heller}-
 -{Galium wrightii A. Gray}-
 -{Galium X pomeranicum Retz.}-
 -{Gardenia brighamii H. Mann}-
 -{Gardenia jasminoides J. Ellis}-
 -{Gardenia mannii H. St. John & Kuykendall}-
 -{Gardenia remyi H. Mann}-
 -{Gardenia taitensis DC.}-
 -{Gardenia thunbergia L. f.}-
 -{Gardenia volkensii K. Schum.}-
 -{Gelsemium rankinii Small}-
 -{Gelsemium sempervirens (L.) J. St.-Hil.}-
 -{Geniostoma micranthum DC.}-
 -{Genipa americana L.}-
 -{Gentiana acaulis L.}-
 -{Gentiana affinis Griseb.}-
 -{Gentiana alba Muhl.}-
 -{Gentiana algida Pall.}-
 -{Gentiana andrewsii Griseb.}-
 -{Gentiana austromontana J.S. Pringle & Sharp}-
 -{Gentiana autumnalis L.}-
 -{Gentiana calycosa Griseb.}-
 -{Gentiana catesbaei Walter}-
 -{Gentiana clausa Raf.}-
 -{Gentiana cruciata L.}-
 -{Gentiana decora Pollard}-
 -{Gentiana douglasiana Bong.}-
 -{Gentiana fremontii Torr.}-
 -{Gentiana glauca Pall.}-
 -{Gentiana linearis Froel.}-
 -{Gentiana lutea L.}-
 -{Gentiana newberryi A. Gray}-
 -{Gentiana nivalis L.}-
 -{Gentiana parryi Engelm.}-
 -{Gentiana pennelliana Fernald}-
 -{Gentiana platypetala Griseb.}-
 -{Gentiana plurisetosa C.T. Mason}-
 -{Gentiana prostrata Haenke}-
 -{Gentiana puberulenta J.S. Pringle}-
 -{Gentiana rubricaulis Schwein.}-
 -{Gentiana saponaria L.}-
 -{Gentiana sceptrum Griseb.}-
 -{Gentiana septemfida Pall.}-
 -{Gentiana setigera A. Gray}-
 -{Gentiana verna L.}-
 -{Gentiana villosa L.}-
 -{Gentiana X billingtonii  Farw. (pro sp.)}-
 -{Gentiana X curtisii  J.S. Pringle}-
 -{Gentiana X grandilacustris  J.S. Pringle}-
 -{Gentiana X pallidocyanea  J.S. Pringle}-
 -{Gentianella amarella (L.) Börner}-
 -{Gentianella aurea (L.) H. Sm.}-
 -{Gentianella auriculata (Pall.) J.M. Gillett}-
 -{Gentianella microcalyx (Lemmon) J.M. Gillett}-
 -{Gentianella propinqua (Richardson) J.M. Gillett}-
 -{Gentianella quinquefolia (L.) Small}-
 -{Gentianella tenella (Rottb.) Börner}-
 -{Gentianella tortuosa (M.E. Jones) J.M. Gillett}-
 -{Gentianella wislizeni (Engelm.) J.M. Gillett}-
 -{Gentianella wrightii (A. Gray) Holub}-
 -{Gentianopsis barbellata (Engelm.) Iltis}-
 -{Gentianopsis crinita (Froel.) Ma}-
 -{Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma}-
 -{Gentianopsis holopetala (A. Gray) Iltis}-
 -{Gentianopsis macrantha (D. Don ex G. Don) Iltis}-
 -{Gentianopsis simplex (A. Gray) Iltis}-
 -{Gentianopsis thermalis (Kuntze) Iltis}-
 -{Gentianopsis virgata (Raf.) Holub}-
 -{Geophila repens (L.) I.M. Johnst.}-
 -{Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T. Aiton}-
 -{Gomphocarpus physocarpus E. Mey.}-
 -{Gonolobus arizonicus (A. Gray) Woodson}-
 -{Gonolobus martinicensis Decne.}-
 -{Gonolobus stephanotrichus Griseb.}-
 -{Gonolobus suberosus (L.) R. Br.}-
 -{Gonolobus tobagensis Urb.}-
 -{Gonzalagunia hirsuta (Jacq.) K. Schum.}-
 -{Guettarda elliptica Sw.}-
 -{Guettarda krugii Urb.}-
 -{Guettarda odorata (Jacq.) Lam.}-
 -{Guettarda ovalifolia Urb.}-
 -{Guettarda pungens Urb.}-
 -{Guettarda scabra (L.) Vent.}-
 -{Guettarda speciosa L.}-
 -{Guettarda valenzuelana A. Rich.}-
 -{Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. ex Schult.}-
 -{Halenia asclepiadea (Kunth) G. Don}-
 -{Halenia deflexa (Sm.) Griseb.}-
 -{Halenia rothrockii A. Gray}-
 -{Hamelia axillaris Sw.}-
 -{Hamelia patens Jacq.}-
 -{Hancornia speciosa Gomes}-
 -{Haplophyton cimicidum A. DC.}-
 -{Hedyotis foetida (G. Forst.) Sm.}-
 -{Hedyotis fruticulosa (Volkens) Merr.}-
 -{Hedyotis megalantha Merr.}-
 -{Hedyotis ponapensis (Valeton) Kaneh.}-
 -{Hedyotis scabridifolia Kaneh.}-
 -{Hillia parasitica Jacq.}-
 -{Holarrhena floribunda T. Durand & Schinz}-
 -{Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don}-
 -{Hoodia alstonii (N.E. Br.) Plowes}-
 -{Hoodia currorii (Hook.) Decne.}-
 -{Hoodia dregei N.E. Br.}-
 -{Hoodia flava (N.E. Br.) Plowes}-
 -{Hoodia gordonii (Masson) Sweet ex Decne.}-
 -{Hoodia juttae Dinter}-
 -{Hoodia longispina Plowes}-
 -{Hoodia officinalis (N.E. Br.) Plowes}-
 -{Hoodia parviflora N.E. Br.}-
 -{Hoodia pedicellata (Schinz) Plowes}-
 -{Hoodia pilifera (L. f.) Plowes}-
 -{Hoodia ruschii Dinter}-
 -{Hoodia triebneri (Nel) Bruyns}-
 -{Houstonia acerosa (A. Gray) Benth. & Hook. f.}-
 -{Houstonia caerulea L.}-
 -{Houstonia canadensis Willd. ex Roem. & Schult.}-
 -{Houstonia correllii (W.H. Lewis) Terrell}-
 -{Houstonia croftiae Britton & Rusby}-
 -{Houstonia greenei (A. Gray) Terrell}-
 -{Houstonia humifusa (A. Gray) A. Gray}-
 -{Houstonia longifolia Gaertn.}-
 -{Houstonia micrantha (Shinners) Terrell}-
 -{Houstonia ouachitana (E.B. Sm.) Terrell}-
 -{Houstonia parviflora Holz. ex Greenm.}-
 -{Houstonia procumbens (J.F. Gmel.) Standl.}-
 -{Houstonia prostrata Brandegee}-
 -{Houstonia purpurea L.}-
 -{Houstonia pusilla Schoepf}-
 -{Houstonia rosea (Raf.) Terrell}-
 -{Houstonia rubra Cav.}-
 -{Houstonia serpyllifolia Michx.}-
 -{Houstonia subviscosa (C. Wright ex A. Gray) A. Gray}-
 -{Houstonia wrightii A. Gray}-
 -{Hoya australis R. Br. ex J. Traill}-
 -{Hoya carnosa (L. f.) R. Br.}-
 -{Hydnophytum formicarum Jack}-
 -{Hydrophylax maritima L. f.}-
 -{Ixora acuminata Roxb.}-
 -{Ixora casei Hance}-
 -{Ixora coccinea L.}-
 -{Ixora ferrea (Jacq.) Benth.}-
 -{Ixora finlaysoniana Wall. ex G. Don}-
 -{Ixora grandiflora Zoll. & Moritzi}-
 -{Ixora macrothyrsa (Teijsm. & Binn.) T. Moore}-
 -{Ixora pavetta Andrews}-
 -{Ixora thwaitesii Hook. f.}-
 -{Ixora triantha Volkens}-
 -{Kadua acuminata Cham. & Schltdl.}-
 -{Kadua affinis DC.}-
 -{Kadua axillaris (Wawra) W.L. Wagner & Lorence}-
 -{Kadua centranthoides Hook. & Arn.}-
 -{Kadua cookiana Cham. & Schltdl.}-
 -{Kadua cordata Cham. & Schltdl.}-
 -{Kadua coriacea (J.E. Smith) W.L. Wagner & Lorence}-
 -{Kadua degeneri (Fosberg) W.L. Wagner & Lorence}-
 -{Kadua elatior (H. Mann) A. Heller}-
 -{Kadua fluviatilis C.N. Forbes}-
 -{Kadua flynnii (W.L. Wagner & Lorence) W.L. Wagner & Lorence}-
 -{Kadua foggiana (Fosberg) W.L. Wagner & Lorence}-
 -{Kadua foliosa Hillebr.}-
 -{Kadua formosa Hillebr.}-
 -{Kadua fosbergii (W.L. Wagner & D.R. Herbst) W.L. Wagner & Lorence}-
 -{Kadua haupuensis Lorence & W.L. Wagner}-
 -{Kadua knudsenii Hillebr.}-
 -{Kadua laxiflora H. Mann}-
 -{Kadua littoralis Hillebr.}-
 -{Kadua parvula A. Gray}-
 -{Kadua st.-johnii (B.C. Stone & Lane) W.L. Wagner & Lorence}-
 -{Kadua tryblium (D.R. Herbst & W.L. Wagner) W.L. Wagner & Lorence}-
 -{Kelloggia galioides Torr.}-
 -{Kopsia fruticosa (Roxb.) A. DC.}-
 -{Labordia cyrtandrae (Baill.) H. St. John}-
 -{Labordia degeneri Sherff}-
 -{Labordia fagraeoidea Gaudich.}-
 -{Labordia hedyosmifolia Baill.}-
 -{Labordia helleri Sherff}-
 -{Labordia hirtella H. Mann}-
 -{Labordia hosakana (Sherff) W.L. Wagner, D.R. Herbst & Sohmer}-
 -{Labordia kaalae C.N. Forbes}-
 -{Labordia lorenceana K.R. Wood, W.L. Wagner & T.J. Motley}-
 -{Labordia lydgatei C.N. Forbes}-
 -{Labordia pumila (Hillebr.) Skottsb.}-
 -{Labordia sessilis A. Gray}-
 -{Labordia tinifolia A. Gray}-
 -{Labordia triflora Hillebr.}-
 -{Labordia venosa Sherff}-
 -{Labordia waialealae Wawra}-
 -{Labordia waiolani Wawra}-
 -{Landolphia heudelotii A. DC.}-
 -{Landolphia kirkii Dyer}-
 -{Landolphia mannii Dyer}-
 -{Landolphia owariensis P. Beauv.}-
 -{Larryleachia cactiformis (Hook.) Plowes}-
 -{Larryleachia marlothii (N.E. Br.) Plowes}-
 -{Larryleachia perlata (Dinter) Plowes}-
 -{Larryleachia picta (N.E. Br.) Plowes}-
 -{Larryleachia tirasmontata (Plowes) Plowes}-
 -{Lasianthus lanceolatus (Griseb.) Urb.}-
 -{Lavrania haagnerae Plowes}-
 -{Lepinia ponapensis Hosok.}-
 -{Lisianthius laxiflorus Urb.}-
 -{Lomatogonium rotatum (L.) Fr. ex Fernald}-
 -{Luculia pinceana Hook.}-
 -{Lucya tetrandra (L.) K. Schum.}-
 -{Machaonia portoricensis Baill.}-
 -{Machaonia woodburyana Acev.-Rodr.}-
 -{Mandevilla brachysiphon (Torr.) Pichon}-
 -{Mandevilla hirsuta (Rich.) K. Schum.}-
 -{Mandevilla hypoleuca (Benth.) Pichon}-
 -{Mandevilla lanuginosa (M. Martens & Galeotti) Pichon}-
 -{Mandevilla macrosiphon (Torr.) Pichon}-
 -{Mandevilla subsagittata (Ruiz & Pav.) Woodson}-
 -{Margaritopsis microdon (DC.) C.M. Taylor}-
 -{Margaritopsis nutans (Sw.) C.M. Taylor}-
 -{Marsdenia cundurango Rchb. f.}-
 -{Marsdenia dussii Schltr.}-
 -{Marsdenia elliptica Decne.}-
 -{Marsdenia macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E. Fourn.}-
 -{Marsdenia woodburyana Acev.-Rodr.}-
 -{Matelea alabamensis (Vail) Woodson}-
 -{Matelea atrostellata Rintz}-
 -{Matelea baldwyniana (Sweet) Woodson}-
 -{Matelea biflora (Raf.) Woodson}-
 -{Matelea brevicoronata (B.L. Rob.) Woodson}-
 -{Matelea carolinensis (Jacq.) Woodson}-
 -{Matelea cordifolia (A. Gray) Woodson}-
 -{Matelea cynanchoides (Engelm. & A. Gray) Woodson}-
 -{Matelea decipiens (Alexander) Woodson}-
 -{Matelea denticulata (Vahl) Fontella & E.A. Schwarz}-
 -{Matelea edwardsensis Correll}-
 -{Matelea flavidula (Chapm.) Woodson}-
 -{Matelea floridana (Vail) Woodson}-
 -{Matelea hirsuta (Vahl) Woodson}-
 -{Matelea maritima (Jacq.) Woodson}-
 -{Matelea obliqua (Jacq.) Woodson}-
 -{Matelea parviflora (Torr.) Woodson}-
 -{Matelea parvifolia (Torr.) Woodson}-
 -{Matelea pringlei (A. Gray) Woodson}-
 -{Matelea producta (Torr.) Woodson}-
 -{Matelea pubiflora (Decne.) Woodson}-
 -{Matelea radiata Correll}-
 -{Matelea reticulata (Engelm. ex A. Gray) Woodson}-
 -{Matelea sagittifolia (A. Gray) Woodson ex Shinners}-
 -{Matelea sintenisii (Schltr.) Woodson}-
 -{Matelea texensis Correll}-
 -{Matelea variifolia (Schltr.) Woodson}-
 -{Matelea woodsonii Shinners}-
 -{Metalepis cubensis (A. Rich.) Griseb.}-
 -{Metalepis peraffinis (Woodson) Morillo}-
 -{Metaplexis japonica (Thunb.) Makino}-
 -{Metastelma anegadense Britton}-
 -{Metastelma arizonicum A. Gray}-
 -{Metastelma barbigerum Scheele}-
 -{Metastelma blodgettii A. Gray}-
 -{Metastelma decipiens Schltr.}-
 -{Metastelma grisebachianum Schltr.}-
 -{Metastelma leptocladon (Decne.) Schltr.}-
 -{Metastelma lineare Bello}-
 -{Metastelma mexicanum (Brandegee) Fishbein & R.A. Levin}-
 -{Metastelma monense Britton}-
 -{Metastelma northropiae Schltr.}-
 -{Metastelma palmeri S. Watson}-
 -{Metastelma parviflorum (Sw.) R. Br. ex Schult.}-
 -{Metastelma pringlei A. Gray}-
 -{Mitchella repens L.}-
 -{Mitracarpus breviflorus A. Gray}-
 -{Mitracarpus frigidus (Willd. ex Roem. & Schult.) K. Schum.}-
 -{Mitracarpus hirtus (L.) DC.}-
 -{Mitracarpus maxwelliae Britton & P. Wilson}-
 -{Mitracarpus polycladus Urb.}-
 -{Mitracarpus portoricensis (Urb.) Urb.}-
 -{Mitreola petiolata (J.F. Gmel.) Torr. & A. Gray}-
 -{Mitreola sessilifolia (J.F. Gmel.) G. Don}-
 -{Morinda citrifolia L.}-
 -{Morinda royoc L.}-
 -{Morinda trimera Hillebr.}-
 -{Morinda umbellata L.}-
 -{Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.}-
 -{Mussaenda philippica A. Rich.}-
 -{Neanotis hohenackeri P. Daniel & Vajr.}-
 -{Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser}-
 -{Neonauclea forsteri (Seem. ex Havil.) Merr.}-
 -{Nerium oleander L.}-
 -{Nertera granadensis (Mutis ex L. f.) Druce}-
 -{Neuburgia celebica (Koord.) Leenh.}-
 -{Notopleura guadalupensis (DC.) C.M. Taylor}-
 -{Notopleura uliginosa (Sw.) Bremek.}-
 -{Obolaria virginica L.}-
 -{Ochrosia compta K. Schum.}-
 -{Ochrosia elliptica Labill.}-
 -{Ochrosia haleakalae H. St. John}-
 -{Ochrosia kauaiensis H. St. John}-
 -{Ochrosia kilaueaensis H. St. John}-
 -{Ochrosia mariannensis A. DC.}-
 -{Ochrosia oppositifolia (Lam.) K. Schum.}-
 -{Oldenlandia biflora L.}-
 -{Oldenlandia boscii (DC.) Chapm.}-
 -{Oldenlandia corymbosa L.}-
 -{Oldenlandia herbacea (L.) Roxb.}-
 -{Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC.}-
 -{Oldenlandia salzmannii (DC.) Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.}-
 -{Oldenlandia strigulosa Bartl. ex DC.}-
 -{Oldenlandia uniflora L.}-
 -{Oldenlandiopsis callitrichoides (Griseb.) Terrell & W.H. Lewis}-
 -{Orbea lutea (N.E. Br.) Bruyns}-
 -{Orbea variegata (L.) Haw.}-
 -{Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & Meve}-
 -{Oxypetalum coeruleum (D. Don) Decne.}-
 -{Oxypetalum cordifolium (Vent.) Schltr.}-
 -{Pachypodium ambongense Boiss.}-
 -{Pachypodium baronii Constantin & Bois}-
 -{Pachypodium bispinosum A. DC.}-
 -{Pachypodium brevicaule Baker}-
 -{Pachypodium decaryi Poiss.}-
 -{Pachypodium densiflorum Baker}-
 -{Pachypodium eburneum Lavranos & Rapan.}-
 -{Pachypodium geayi Constantin & Bois}-
 -{Pachypodium horombense Poiss.}-
 -{Pachypodium inopinatum Lavranos}-
 -{Pachypodium lamerei Drake}-
 -{Pachypodium lealii Welw.}-
 -{Pachypodium meridionale (H. Perrier) Pichon}-
 -{Pachypodium mikea Lüthy}-
 -{Pachypodium namaquanum (Wyley ex Harv.) Welw.}-
 -{Pachypodium rosulatum Baker}-
 -{Pachypodium rutenbergianum Vatke}-
 -{Pachypodium saundersii N.E. Br.}-
 -{Pachypodium sofiense (Poiss.) H. Perrier}-
 -{Pachypodium succulentum (L. f.) A. DC.}-
 -{Pachypodium windsorii Poiss.}-
 -{Pachypodium X hojnyi Halda}-
 -{Paederia cruddasiana Prain}-
 -{Paederia foetida L.}-
 -{Palicourea alpina (Sw.) DC.}-
 -{Palicourea crocea (Sw.) Schult.}-
 -{Palicourea croceoides Ham.}-
 -{Palicourea domingensis (Jacq.) DC.}-
 -{Palicourea guianensis Aubl.}-
 -{Pentalinon luteum (L.) B.F. Hansen & Wunderlin}-
 -{Pentanisia ouranogyne S. Moore}-
 -{Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers}-
 -{Pentodon pentandrus (Schumach. & Thonn.) Vatke}-
 -{Pergularia daemia (Forssk.) Chiov.}-
 -{Periploca graeca L.}-
 -{Pherotrichis schaffneri A. Gray}-
 -{Phialanthus grandifolius Alain}-
 -{Phialanthus myrtilloides Griseb.}-
 -{Pinckneya bracteata (Bartram) Raf.}-
 -{Pinochia corymbosa (Jacq.) M.E. Endress & B.F. Hansen}-
 -{Plocama calabrica (L. f.) M. Backlund & Thulin}-
 -{Plumeria alba L.}-
 -{Plumeria krugii Urb.}-
 -{Plumeria obtusa L.}-
 -{Plumeria rubra L.}-
 -{Polystemma guatemalense (Schltr.) W.D. Stevens}-
 -{Posoqueria latifolia (Rudge) Schult.}-
 -{Prepusa hookeriana Gardn.}-
 -{Prestonia exserta (A. DC.) Standl.}-
 -{Prestonia quinquangularis (Jacq.) Spreng.}-
 -{Psychotria berteroana DC.}-
 -{Psychotria brachiata Sw.}-
 -{Psychotria deflexa DC.}-
 -{Psychotria fauriei (H. Lév.) Fosberg}-
 -{Psychotria garberiana Christoph.}-
 -{Psychotria glabrata Sw.}-
 -{Psychotria grandiflora H. Mann}-
 -{Psychotria grandis Sw.}-
 -{Psychotria greenwelliae Fosberg}-
 -{Psychotria hathewayi Fosberg}-
 -{Psychotria hawaiiensis (A. Gray) Fosberg}-
 -{Psychotria hexandra H. Mann}-
 -{Psychotria hobdyi Sohmer}-
 -{Psychotria hoffmannseggiana (Roem. & Schult.) Müll. Arg.}-
 -{Psychotria hombroniana (Baill.) Fosberg}-
 -{Psychotria horizontalis Sw.}-
 -{Psychotria insularum A. Gray}-
 -{Psychotria kaduana (Cham. & Schltdl.) Fosberg}-
 -{Psychotria ligustrifolia (Northrop) Millsp.}-
 -{Psychotria malaspinae Merr.}-
 -{Psychotria maleolens Urb.}-
 -{Psychotria maricaensis Urb.}-
 -{Psychotria mariniana (Cham. & Schltdl.) Fosberg}-
 -{Psychotria mauiensis Fosberg}-
 -{Psychotria nervosa Sw.}-
 -{Psychotria officinalis (Aubl.) Raeusch. ex Sandwith}-
 -{Psychotria patens Sw.}-
 -{Psychotria pubescens Sw.}-
 -{Psychotria punctata Vatke}-
 -{Psychotria revoluta DC.}-
 -{Psychotria rotensis Kaneh.}-
 -{Psychotria tenuifolia Sw.}-
 -{Psychotria wawrae Sohmer}-
 -{Psydrax odorata (G. Forst.) A.C. Sm. & S.P. Darwin}-
 -{Pteralyxia kauaiensis Caum}-
 -{Pteralyxia laurifolia (Lodd.) Leeuwenb.}-
 -{Randia aculeata L.}-
 -{Randia obcordata S. Watson}-
 -{Randia parvifolia Lam.}-
 -{Randia portoricensis (Urb.) Britton & Standl.}-
 -{Rauvolfia biauriculata Müll. Arg.}-
 -{Rauvolfia nitida Jacq.}-
 -{Rauvolfia sandwicensis A. DC.}-
 -{Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz}-
 -{Rauvolfia tetraphylla L.}-
 -{Rauvolfia viridis Willd. ex Roem. & Schult.}-
 -{Rauvolfia vomitoria Afzel.}-
 -{Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll. Arg.}-
 -{Richardia brasiliensis Gomes}-
 -{Richardia grandiflora (Cham. & Schltdl.) Schult. & Schult. f.}-
 -{Richardia humistrata (Cham. & Schltdl.) Schult. & Schult. f.}-
 -{Richardia scabra L.}-
 -{Richardia tricocca (Torr. & A. Gray) Standl.}-
 -{Riocreuxia chrysochroma (H. Huber) Radcl.-Sm.}-
 -{Riocreuxia splendida K. Schum.}-
 -{Riocreuxia torulosa (E. Mey.) Decne.}-
 -{Rondeletia inermis (Spreng.) Krug & Urb.}-
 -{Rondeletia pilosa Sw.}-
 -{Rondeletia portoricensis Krug & Urb.}-
 -{Rosenbergiodendron formosum (Jacq.) Fagerl.}-
 -{Rubia peregrina L.}-
 -{Rubia tinctorum L.}-
 -{Saba senegalensis (A. DC.) Pichon}-
 -{Sabatia angularis (L.) Pursh}-
 -{Sabatia arenicola Greenm.}-
 -{Sabatia arkansana J.S. Pringle & Witsell}-
 -{Sabatia brachiata Elliott}-
 -{Sabatia brevifolia Raf.}-
 -{Sabatia calycina (Lam.) A. Heller}-
 -{Sabatia campanulata (L.) Torr.}-
 -{Sabatia campestris Nutt.}-
 -{Sabatia capitata (Raf.) S.F. Blake}-
 -{Sabatia decandra (Walter) R.M. Harper}-
 -{Sabatia difformis (L.) Druce}-
 -{Sabatia dodecandra (L.) Britton, Sterns & Poggenb.}-
 -{Sabatia formosa Buckley}-
 -{Sabatia gentianoides Elliott}-
 -{Sabatia grandiflora (A. Gray) Small}-
 -{Sabatia kennedyana Fernald}-
 -{Sabatia macrophylla Hook.}-
 -{Sabatia quadrangula Wilbur}-
 -{Sabatia stellaris Pursh}-
 -{Sabicea cinerea Aubl.}-
 -{Sabicea villosa Willd. ex Roem. & Schult.}-
 -{Sarcopygme pacifica (Reinecke) Setch. & Christoph.}-
 -{Schenkia sebaeoides Griseb.}-
 -{Schenkia spicata (L.) G. Mans.}-
 -{Schradera exotica (J.F. Gmel.) Standl.}-
 -{Schultesia brachyptera Cham.}-
 -{Scolosanthus grandifolius Krug & Urb.}-
 -{Scolosanthus portoricensis Borhidi}-
 -{Scolosanthus versicolor Vahl}-
 -{Scyphiphora hydrophylacea C.F. Gaertn.}-
 -{Serissa japonica (Thunb.) Thunb.}-
 -{Seutera angustifolia (Pers.) Fishbein & W.D. Stevens}-
 -{Seutera palmeri (S. Watson) Fishbein & W.D. Stevens}-
 -{Sherardia arvensis L.}-
 -{Spermacoce alata Aubl.}-
 -{Spermacoce brachysepala (Urb.) Alain}-
 -{Spermacoce capitata Ruiz & Pav.}-
 -{Spermacoce confusa Rendle}-
 -{Spermacoce dasycephala (Cham. & Schltdl.) Delprete}-
 -{Spermacoce densiflora (DC.) Alain}-
 -{Spermacoce eryngioides (Cham. & Schltdl.) Kuntze}-
 -{Spermacoce exilis (L.O. Williams) C.D. Adams ex W.C. Burger & C.M. Taylor}-
 -{Spermacoce glabra Michx.}-
 -{Spermacoce keyensis Small}-
 -{Spermacoce laevis Lam.}-
 -{Spermacoce neoterminalis Govaerts}-
 -{Spermacoce ocymifolia Willd. ex Roem. & Schult.}-
 -{Spermacoce ovalifolia (M. Martens & Galeotti) Hemsl.}-
 -{Spermacoce prostrata Aubl.}-
 -{Spermacoce remota Lam.}-
 -{Spermacoce tenella Kunth}-
 -{Spermacoce tenuior L.}-
 -{Spermacoce tetraquetra A. Rich.}-
 -{Spermacoce verticillata L.}-
 -{Spigelia anthelmia L.}-
 -{Spigelia gentianoides Chapm. ex A. DC.}-
 -{Spigelia hedyotidea A. DC.}-
 -{Spigelia loganioides (Torr. & A. Gray ex Endl. & Fenzl) A. DC.}-
 -{Spigelia marilandica (L.) L.}-
 -{Spigelia texana (Torr. & A. Gray) A. DC.}-
 -{Stapelia gigantea N.E. Br.}-
 -{Stapelia hirsuta L.}-
 -{Stenaria butterwickiae (Terrell) Terrell}-
 -{Stenaria mullerae (Fosberg) Terrell}-
 -{Stenaria nigricans (Lam.) Terrell}-
 -{Stenaria rupicola (Greenm.) Terrell}-
 -{Stenostomum acutatum DC.}-
 -{Stenostomum coriaceum (Vahl) Griseb.}-
 -{Stenostomum lucidum (Sw.) C.F. Gaertn.}-
 -{Stenostomum obtusifolium (Urb.) Britton & P. Wilson}-
 -{Stenostomum portoricense Britton & P. Wilson}-
 -{Stenostomum resinosum (Vahl) Griseb.}-
 -{Stenostomum sintenisii (Urb.) Britton & P. Wilson}-
 -{Strophanthus eminii Asch. & Pax}-
 -{Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill.}-
 -{Strophanthus hispidus DC.}-
 -{Strophanthus kombe Oliv.}-
 -{Strophanthus preussii Engl. & Pax}-
 -{Strophanthus sarmentosus DC.}-
 -{Strophanthus thollonii Franch.}-
 -{Strumpfia maritima Jacq.}-
 -{Strychnos nux-vomica L.}-
 -{Strychnos spinosa Lam.}-
 -{Strychnos toxifera Schomb. ex Benth.}-
 -{Swertia perennis L.}-
 -{Swertia usambarensis Engl.}-
 -{Tabernaemontana alba Mill.}-
 -{Tabernaemontana amygdalifolia Jacq.}-
 -{Tabernaemontana citrifolia L.}-
 -{Tabernaemontana divaricata (L.) R. Br. ex Roem. & Schult.}-
 -{Tabernaemontana oppositifolia (Spreng.) Urb.}-
 -{Tabernaemontana pandacaqui Poir.}-
 -{Tarenna sambucina (G. Forst.) T. Durand ex Drake}-
 -{Telosma africana (N.E. Br.) N.E. Br.}-
 -{Telosma cordata (Burm. f.) Merr.}-
 -{Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.}-
 -{Thevetia thevetioides (Kunth) K. Schum.}-
 -{Thyrsanthella difformis (Walter) Pichon}-
 -{Timonius ledermannii Valeton}-
 -{Timonius nitidus (Bartlett ex DC.) Fern.-Vill.}-
 -{Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.}-
 -{Tylophora polyantha Volkens}-
 -{Uncaria gambir (Hunter) Roxb.}-
 -{Valantia hispida L.}-
 -{Vallesia antillana Woodson}-
 -{Vallesia glabra (Cav.) Link}-
 -{Vangueria madagascariensis J.F. Gmel.}-
 -{Vinca herbacea Waldst. & Kit.}-
 -{Vinca major L.}-
 -{Vinca minor L.}-
 -{Vincetoxicum hirundinaria Medik.}-
 -{Vincetoxicum nigrum (L.) Moench}-
 -{Vincetoxicum rossicum (Kleopow) Barbar.}-
 -{Voyria aphylla (Jacq.) Pers.}-
 -{Voyria parasitica (Schltdl. & Cham.) Ruyters & Maas}-
 -{Voyria tenella Hook.}-
 -{Wittmackanthus stanleyanum (R.H. Schomb.) Kuntze}-
 -{Zeltnera abramsii (Munz) G. Mans.}-
 -{Zeltnera arizonica (A. Gray) G. Mans.}-
 -{Zeltnera beyrichii (Torr. & A. Gray) G. Mans.}-
 -{Zeltnera breviflora (Shinners) G. Mans.}-
 -{Zeltnera calycosa (Buckley) G. Mans.}-
 -{Zeltnera davyi (Jeps.) G. Mans.}-
 -{Zeltnera exaltata (Griseb.) G. Mans.}-
 -{Zeltnera glandulifera (Correll) G. Mans.}-
 -{Zeltnera maryanna (B.L. Turner) G. Mans.}-
 -{Zeltnera muehlenbergii (Griseb.) G. Mans.}-
 -{Zeltnera multicaulis (B.L. Rob.) G. Mans.}-
 -{Zeltnera namophila (Reveal, C.R. Broome & Beatley) G. Mans.}-
 -{Zeltnera nevadensis (C.R. Broome) G. Mans.}-
 -{Zeltnera nudicaulis (Engelm.) G. Mans.}-
 -{Zeltnera quitensis (Kunth) G. Mans.}-
 -{Zeltnera trichantha (Griseb.) G. Mans.}-
 -{Zeltnera venusta (A. Gray) G. Mans.}-

Filogenija 
Sledeće filogenetsko stablo je bazirano na molekularno filogenijskim studijama DNK sekvenci.

Upotrebe 
Dobro poznati članovi reda -{Gentianales}- su kafa, -{Plumeria}-, -{Gardenia}-, lincura, oleander, i -{Vinca}-.

Galerija

Reference

Spoljašnje veze